Сергей Станиславович Кирсанов (16 декабря 1961, Новосибирск) — советский и российский футболист, тренер (с лицензией PRO-UEFA). Сын боксёра, тренера и судьи по боксу Станислава Кирсанова.

Биография 
В качестве футболиста выступал за команды второй лиги СССР и России, представлявшие Сибирь и Дальний Восток, сыграл более 200 матчей во втором дивизионе. Провёл один сезон (1993) в первой лиге в составе новокузнецкого «Металлурга».

Также выступал в мини-футболе за новосибирский «Сибиряк», в его составе в сезоне 1993/94 играл в высшей лиге.

В 2002 году был играющим тренером клуба «Чкаловец-Олимпик». С 2004 года работал в структуре «Сибири» тренером, главным тренером дубля. Несколько раз был исполняющим обязанности главного тренера (март-апрель 2013, октябрь-ноябрь 2013). В сезоне 2014/15, а также с октября 2016 года по сентябрь 2018 года — главный тренер клуба.

10 января 2020 года стал главным тренером клуба «Новосибирск», с которым сначала заключил контракт до конца сезона 2019/20; но затем продолжил работу с командой и в следующем сезоне, под конец которого в начале мая 2021 года был временно отстранён от исполнения обязанностей решением генерального директора клуба, а в период межсезонья в конце июня того же года уступил пост наставника команды Павлу Могилевскому; после чего перешёл на должность тренера Академии сибирского коллектива.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки в мини-футбол России
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Ангара»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Аган»
Игроки ФК «Чкаловец-Олимпик»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Сибирь»
Тренеры ФК «Новосибирск»